

Geografia
 Ocampo, municipalità delle Filippine nella Provincia di Camarines Sur
 Bejucal de Ocampo, città del Messico nello stato del Chiapas
 Ocampo, comune del Messico nello stato di Chihuahua
 Ocampo, comune del Messico nello stato di Coahuila
 Ocampo, comune messicano nello stato di Guanajuato
 Ocampo, comune messicano nello stato di Durango
 Ocampo, comune messicano nello stato di Michoacán 
 Ocampo, comune messicano nello stato di Tamaulipas
 Michoacán de Ocampo, stato del Messico

Persone
 Darío Ocampo, calciatore argentino
 Melchor Ocampo, politico messicano
 Octavio Ocampo, artista messicano
 Silvina Ocampo, scrittrice argentina
 Victoria Ocampo, scrittrice argentina
 Luis Moreno-Ocampo, avvocato argentino
 Juan Jesús Posadas Ocampo, cardinale spagnolo
 David Samanez Ocampo, politico peruviano